Praça Tiradentes, in italiano Piazza Tiradentes, è il nome di alcune piazze dedicate al patriota brasiliano Joaquim José da Silva Xavier.

 Praça Tiradentes – piazza di Belo Horizonte
 Praça Tiradentes – piazza di Curitiba
 Praça Tiradentes – piazza di Ouro Preto
 Praça Tiradentes – piazza di Rio de Janeiro